Didier (voornaam), een jongensnaam
 Didier (automerk)
 Didier (film) (1997), een Franse comedy
 Didier (uitgeverij), een Franse uitgeverij